Маргарет Линдси Хаггинс (, 14 августа 1848 — 24 марта 1915) — английский астроном.

Биография 
Маргарет Линдси, урождённая Мюррей, родилась в Дублине в 1848 г. Она была дочерью адвоката Джона Мейджорибэнкса Мюррея и его первой жены Хелен Линдси. Её родители были шотландского происхождения. Дед Маргарет, Роберт Мюррей, увлекался астрономией и привил к науке интерес внучки, показывая и называя ей созвездия. Это вдохновило Маргарет заняться астрономией.

Маргарет получила домашнее образование — искусство, литературу, языки и музыку, некоторое время посещала частную школу в Брайтоне. Она обучалась астрономии по научно-популярной литературе, в частности, по книга Джона Гершеля Outlines of Astronomy. Она также увлекалась фотографией, что потом сыграет существенную роль в её жизни и карьере.

8 сентября 1875 г. она вышла замуж за астронома Уильяма Хаггинса. Несмотря на существенную разницу в возрасте (ей было 27 лет, мужу — 51), этот брак был вполне счастливым — в дальнейшем они 35 лет проработали вместе, хотя Маргарет и не указывалась соавтором мужа в опубликованных им работах. Супруги проводили свои исследовательские работы спектроскопическим исследованием неба на желатинированных фотопластинках, получая высококачественные спектры звёзд, планет и комет. Также они исследовали солнечную корону, Туманность Ориона и Т Возничего.

Королевское астрономическое общество оценило вклад Маргарет, включив её в 1903 г. в число своих членов. В 1907 г. она написала некролог Агнес Мэри Клерк.

Собрав свои работы, Хаггинсы опубликовали их отдельной книгой, проиллюстрированной Маргарет.

В 1910 г. умер Уильям Хаггинс. Маргарет планировала написать его биографию, но у неё не сложилось. В 1916 г. после долгой болезни Маргарет Хаггинс скончалась. Её кремировали, а её прах похоронили в Голдерс-Грине рядом с мужем. Надписи на мемориале в виде двух медальонов гласят: «William Huggins, astronomer 1824—1910» и «Margaret Lindsay Huggins, 1848—1915, his wife and fellow worker». В 1997 г. на стене доме по адресу 23 Longford Terrace, Monkstown Dublin, где выросла Маргарет, установлена мемориальная доска.

Публикации 
 Obituary, William Lassell, 1880.
 Astronomical Drawing, 1882.
 Obituary, Warren de la Rue, 1889.
 The System of the Stars, 1890.
 On Wolf and Rayet’s Bright-Line Stars in Cygnus, 1891.
 The Astrolabe, 1895.
 The Astrolabe. II. History, 1895.
 Spectroscopic notes, 1897.
 An Atlas of Representative Stellar Spectra from λ 4870 to λ 3300, 1899.
 Obituary, Agnes Mary Clerke, 1907

Примечания

Литература 
 

Астрономы Ирландии
Женщины-астрономы